TIT steht für:

 Tokyo Institute of Technology, staatliche technische Hochschule in Japan, siehe Tōkyō Kōgyō Daigaku

TİT steht für:
 Türk İntikam Tugayı, eine paramilitärische Organisation in der Türkei, siehe Türkische Rachebrigade

Tit steht für:
 Brief des Paulus an Titus
 Tit (Adrar), Stadt in der Provinz Adrar in Algerien
 Tit (Tamanrasset), Dorf in der Kommune Tamanrasset in Algerien
 alter Name für Moulay Abdallah, historischer Ort in Marokko

tit steht für:
 Tinigua (ISO-639-3-Code), gefährdete isolierte Sprache im Departamento del Meta, Kolumbien

tit. bzw. Tit. (Abkürzung) steht für:
 tituliert; titulieren bzw. Titel; Tituliert (Schweizer Recht)

Siehe auch:
 TlTx1
 TlTx2
 TlTx3
 Tits

Abkürzung